A 2008-as Superbike francia nagydíj volt a Superbike világbajnokság tizenharmadik, a Supersport világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt a Magny-Cours-ban rendezték október 3. és 5. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

F
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Franciaországban